Vyřazovací fáze Ligy mistrů UEFA 2009/10 začala 16. února 2010 a skončila závěrečným finále na stadionu Estadio Santiago Bernabéu v Madridu dne 22. května 2010, kde Inter Milán porazil FC Bayern Mnichov. Vyřazovací fáze zahrnovala šestnáct týmů, které skončily na prvních dvou místech v každé skupině ve skupinové fázi.

Herní systém 
Každé mužstvo ve vyřazovací fázi (kromě finále) bude hrát dva zápasy, přičemž každý tým hraje jednou doma. Tým, který má vyšší celkové skóre po dvou zápasech, postupuje do dalšího kola. V případě, že celkové skóre bude stejné, tým, který vstřelil více gólů jako hostující tým, postupuje dále. Pokud je i pak skóre vyrovnané, hraje se prodloužení po dobu 30 minut. Pokud prodloužení skončí nerozhodně, postupuje hostující tým na základě více vstřelených gólů na hřišti soupeře. Není-li během prodloužení vstřelená branka, následují pokutové kopy.

Během osmifinále se hrají zápasy mezi vítězem jedné skupiny a týmem, který skončil v jiné skupině na druhém místě. V zápasech osmifinále nesmí proti sobě nastoupit dva týmy ze stejné národní asociace. Od čtvrtfinále tato omezení neplatí.

Ve finále hrají týmy jeden zápas na neutrálním stadionu. Jestliže po devadesáti minutách bude skóre nerozhodné, následuje prodloužení. Pokud ani poté nebude jasný vítěz, na řadu přijdou pokutové kopy.

Kvalifikované týmy

Pavouk

Osmifinále 
Los osmifinále Ligy mistrů se uskutečnil dne 18. prosince 2009. První zápasy se odehhrály 16/17 a 23/24 února 2010, zatímco odvety 9/10 a 16/17 března 2010.

|}

První zápasy

Odvety

Čtvrtfinále 
Losování pro čtvrtfinále Ligy mistrů UEFA 2009/10 se konalo ve švýcarském Nyonu, dne 19. března 2010.
První zápasy se odehrály 30. a 31. března 2010, zatímco odvety 6. a 7. dubna 2010.

|}

První zápasy

Odvety

Semifinále 
První zápasy se odehrály 20. a 21. dubna, zatímco odvety se hrály 27. a 28. dubna 2010.

|}

První zápasy

Odvety

Finále 

Finále Ligy mistrů UEFA 2009/10 se odehrálo na Estadio Santiago Bernabéu v Madridu, ve Španělsku, dne 22. května 2010. Bylo to vůbec poprvé, co se finále Ligy mistrů UEFA odehrálo v sobotu večer.

Liga mistrů UEFA 2009/2010
it:UEFA Champions League 2009-2010#Fase a eliminazione diretta